Bang Bang Bang – album dei Bad Boys Blue del 1996
 Bang Bang Bang – album dei Nitty Gritty Dirt Band del 1999
 Bang Bang Bang – singolo di Mark Ronson del 2010
 Bang Bang Bang – singolo di Selena Gomez & the Scene del 2011
 Bang Bang Bang – singolo dei Big Bang del 2015